Михаил Александрович Кириллов (1900—1971) — советский, российский и туркменский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1971).

Биография 
Михаил Кириллов родился 8 ноября 1900 года в Томске (по другим источникам — в селе Старый Тартас Каинского уезда Томской губернии, ныне в Венгеровском районе Новосибирской области России).

Окончил Томский политехнический техникум имени К. А. Тимирязева.

Участник Гражданской войны.

С 1924 года — актёр и режиссёр театров Томска, Прокопьевска (Кузбасс), Омска, Новосибирска, Волгограда, Иркутска.

В 1937 году приглашен вместе с В. Ф. Федоровым в Ашхабадский русский драматический театр им. А. Пушкина. Сыграл в театре более 300 ролей.

Снимался в кино.

Умер 12 апреля (по другим источникам — 5 апреля) 1971 года в Ашхабаде.

Семья 
 Жена — Лидия Николаевна Котовщикова, актриса Ашхабадского русского драматического театра им. А.С.Пушкина. Народная артистка Туркменской ССР (1960).  
 Сын — Александр.

Награды и звания 
 Народный артист Туркменской ССР (1946)
 Народный артист СССР (1971)
 Государственная премия Туркменской ССР имени Махтумкули (1970) — за роль Нуры-Кора в пьесе «Кайгы-сыз Атабаев» 
 Орден Ленина (1955)
 Орден Трудового Красного Знамени (1950)
 Орден «Знак Почёта»
 Медали

Театральные работы 
  — «Шемшат» Т. Эсеновой — первая роль
 «Кайгы-сыз Атабаев» — Нура-Кора
 «Джахан» («Весёлый гость») Г. Мухтарова — шофер Хаитов
 «Семья Аллана» Г. Мухтарова — Аллан
 «Судьба Таймаза» К. Курбаннепесова — главная роль
 «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — Забелин
 «Беспокойная старость» Л. Рахманова — Полежаев
 «Три сестры» А. Чехова — Чебутыкин
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Егор Булычов
 «На дне» М. Горького — Лука
 «Король Лир» У. Шекспира — Лир.

Фильмография 
  — «Особое поручение» — эпизод
  — «Повесть о Пташкине» — Позычин
  — «Петух» — Берды-Ага

Примечания

Ссылки 

Народные артисты Туркменской ССР
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Персоналии:Томский областной драматический театр
Персоналии:Государственный русский драматический театр имени А. С. Пушкина
Члены КПСС
Участники Гражданской войны в России